Hoffmeister è un cognome tedesco (varianti: Hofmeister, Hofmester, Hovemester, Hovemeister, Havemeister, Havemester) originario della Svizzera.

Persone 
Cuno Hoffmeister – astronomo tedesco
Franz Anton Hoffmeister – compositore ed editore musicale tedesco

Altro 
1726 Hoffmeister – asteroide della fascia principale